Luiz Henrique Castelo Lima (Fortaleza, ) é um político brasileiro. Em 2018, foi eleito deputado estadual do Ceará pelo Patriota (PATRI) com 31 130 votos.

Deputados estaduais do Ceará
Membros do Patriota (Brasil)